Изольда (Иза) Константи́новна Высо́цкая (в девичестве Мешкова, по первому браку Жукова; 22 января 1937, Горький — 20 июля 2018, Нижний Тагил) — советская и российская актриса, , народная артистка России (2005).

Первая жена Владимира Высоцкого, с 25 апреля 1960 по 1965 год.

Биография 
Иза Высоцкая родилась 22 января 1937 года в городе Горький (ныне Нижний Новгород).

Окончила Школу-студию МХАТ в 1958 году. Работала актрисой в Киеве (Театр им. Леси Украинки, 1958-59), в Ростове-на-Дону (1963-), Перми, Владимире и Лиепае.

Проживала до последних дней жизни в Нижнем Тагиле, с 1970 года работала в Нижнетагильском драматическом театре.

Скончалась 20 июля 2018 года на 82-м году жизни. Прощание с Изольдой Константиновной состоялось 22 июля. Изольда Константиновна завещала кремировать себя, а урну с ее прахом её сын Глеб увезёт в Екатеринбург.

Семья 

Первый муж — Жуков (1954—1959).

Второй муж (25 апреля 1960 — май 1965) — Владимир Высоцкий. Дочь (04.08.1963 — 07.08.1963), сын — Глеб Высоцкий (род. 1 мая 1965), его отец не В. С. Высоцкий, живёт в Екатеринбурге.

Племянник Кирилл.

Звания 
 Заслуженная артистка РСФСР (1980)
 Народная артистка Российской Федерации (2005)

Библиография 
Иза Высоцкая — автор книг воспоминаний о Владимире Высоцком:

 «Короткое счастье на всю жизнь». — М.: Молодая гвардия, 2005, 182 с. («Библиотека мемуаров. Близкое прошлое. Малая серия») ISBN 5-235-02855-4
 «С тобой… без тебя» / Воспоминания, дневниковые записи, стихотворения, фрагменты писем. — екатеринбург: Южно-Уральское книжное издательство, «Музей Владимира Высоцкого», 2017, 272 с., фотоил.; 1000 экз. ISBN 978-5-7688-1134-1

Примечания

Литература

Ссылки 
 Изольда Высоцкая  на сайте издательства «Молодая гвардия»
 В воспоминаниях о Володе слишком много неправды!  // Экспресс-газета
 Эксклюзив. Первая жена Высоцкого Иза: «Таким его знала только я». 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Родственники Владимира Высоцкого
Персоналии:Нижнетагильский драматический театр
Похороненные в Екатеринбурге